Synagoga Bialska przy ul. Szajnochy 7
 Synagoga Bialska przy pl. Bohaterów Getta 3